Příjmení Jarrett nese více různých osobností:

 Karen Jarrettová (* 1972) – americká profesionální wrestlingová manažerka
 Keith Jarrett (* 1945) – americký jazzový pianista a skladatel
 Nathan Stewart-Jarrett (* 1985) – britský herec
 Sallie Ann Jarrett (1861–1865) – fenka anglického bulteriéra, známá především jako maskot 11. pensylváského dobrovolnického pěšího pluku působícího v letech 1861 až 1865 ve válce Severu proti Jihu
 Tony Jarrett (* 1968) – britský atlet